Юда (Іуда, Ієгуда, Єгуда) — єврейське ім'я або прізвище
 Юда — батько племені юдеїв ізраїльського народу
 Юда Іскаріот — апостол Ісуса Христа, що здав його за 30 срібняків
 Тадей (Юда Тадеїв, Юда Яковів) — апостол Ісуса Христа
 Юда Маккавей — провідник повстання макавеїв
 Єгуда Алкалай (1798—1878) — рабин, каббаліст, один з провісників сіонізму
 Еліезер Бен-Єгуда (1858—1922) — єврейський мовознавець, творець мови іврит
 Пен Єгуда (1854—1937) — білоруський єврейський художник
 Єгуда Аміхай (1924—2000) — ізраїльський поет

 Юда — присілок, Татишлинський район, Башкортостан, Росія
 «Бней-Єгуда» — футбольний клуб з Тель-Авіва
 «Єгуда» (Тернопіль) — спортивний клуб з Тернополя

Див. також 
 Юдеї
 Юдея
 Ор-Єгуда

Єврейські імена
Єврейські прізвища